Stanisław Łukasiewicz – polski prozaik
 Stanisław Franciszek Łukasiewicz – polski inżynier, architekt
 Stanisław Łukasiewicz – polski profesor, organizator i rektor Politechniki Gdańskiej
 Stanisław Łukasiewicz – polski i kanadyjski profesor mechaniki (syn Stanisława Franciszka Łukasiewicza)